Saint Mary, Saint-Mary, St Mary eller St. Mary kan avse:

 University Church of St Mary the Virgin – universitetskyrka vid  Oxfords universitet

Geografi

Antigua och Barbuda 
1 Parish of Saint Mary (parish i Antigua och Barbuda),

Frankrike
2 Saint-Mary – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes

Jamaica 
3 Parish of Saint Mary (parish i Jamaica),

Jersey 
4 Saint Mary (parish),

Storbritannien 
5 St. Mary (parish i Storbritannien), England, Suffolk,

Trinidad och Tobago 
6 Saint Mary (ward), Tobago,

USA 
7 Saint Mary (ort), Missouri, Sainte Genevieve County, 
8 St. Mary's (ort i USA), Alaska, Wade Hampton Census Area,

Se även
 St. Mary's
 Sancta Maria
 Santa Maria
 Sainte-Marie
 Saint Mary Parish
 Lista över kyrkor uppkallade efter Maria, Jesu mor

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar